Независимые агентства и корпорации Федерального правительства США создаются Конгрессом США для обеспечения задач, находящихся за рамками обычного законодательства США. Эти агентства ответственны за поддержание стабильности работы Федерального правительства и экономики США.

Независимыми от Федерального правительства США агентствами являются те агентства, которые существуют вне федеральных министерств (возглавляемых секретарем кабинета министров). Точнее говоря, термин независимые используется для тех агентств, которые, в соответствии с конституцией, являясь частью исполнительной ветви власти, не зависят от контроля президента США, по той простой причине, что власть президента уволить главу агентства ограничена.

Созданные в рамках отдельных , принятых Конгрессом США, каждый соответствующий закон наделяет полномочиями и определяет цели и направления агентств в рамках которых они должны работать, а также основные сферы, если таковые имеются, по которым агентства могут иметь силу правотворчества. Правила (или распоряжения/постановления), изданные этими агентствами, имеют силу федерального закона.

Функциональные характеристики 
Независимые агентства можно отличить от федеральных органов исполнительной власти по их структурным и функциональным характеристикам.
Конгресс может также назначить определённые агентства явно как «независимое» по уставу законодательным актом, но функциональные различия имеют большее значение чем юридические.

Хотя у большинства федеральных регулирующих органов, то есть непосредственно подчиненных президенту (в отличие от независимых органов), есть единственный директор, администратор или секретарь, назначаемый Президентом США, в независимых агентствах почти всегда есть или комиссия, или совет или схожее , которые состоят из нескольких членов (от пяти до семи), и которые разделяют власть в этом агентстве (по этой причине многие независимые агентства и включают слова «Комиссия» или «Совет» в названии своего агентства).

Президент назначает  или членов совета директоров (при условии утверждения Сенатом). Так как они часто работают по особому графику («staggered term»), зачастую дольше чем обычный четырёхлетний срок Президента, что означает, что большинство президентов не имеет возможности назначать всех комиссаров для данного независимого агентства. Обычно президент может назначить какой именно комиссар будет Председателем. В большинстве случаев в законах есть положения, которые ограничивают полномочия президента увольнять чиновников, обычно это может быть связано со случаями потери трудоспособности, невыполнения обязанностей, , или при .

Более того, большинство независимых агентств, в соответствии с требованием закона, должны иметь , поэтому Президент не может просто заполнять вакансии членами его собственной политической партии.

В действительности же, наличие большой текучести кадров среди этих комиссаров или членов правления означает что у большинства президентов есть возможность заполнить достаточно вакансий, что дает большинство голосов в каждой комиссии независимого агентства на протяжении первых двух лет первого срока правления президента. Известны случаи, когда руководители независимых агентств были более лояльными к президентам, чем некоторые непосредственно подчиненные президенту, которые заняли свои посты в результате .

Попытки президента уволить руководителей независимых агентств стали причиной большинства важных судебных решений Верховного суда в этой области. Президенты обычно имеют полномочия для увольнения глав независимых агентств, но они должны соответствовать установленным требованиям для увольнения, например доказав что лицо совершило должностное преступление. В то же время, руководителей обычных административных агентств президент может увольнять по своему желанию.

Если независимое агентство осуществляет какие-либо исполнительные полномочия, например такие как принуждение, в большинстве из них Конгресс не может принимать участие в процессе регулярной замены комиссаров. Согласно Конституции, Конгресс может принимать непосредственное участие только в процедуре импичмента. Конгресс, однако, может принять закон ограничивающий условия, при которых президент может уволить комиссаров независимых агентств. Члены Конгресса не могут служить в качестве комиссаров в независимых агентствах, которые обладают исполнительной властью, Конгресс также не может назначить комиссаров — по Конституции  наделяет этим правом президента.

Однако, Сенат принимает участие в процедуре назначений , то есть посредством консультирования президента и утверждения его действий при назначении должностных лиц (простым большинством голосов).

Список независимых агентств

См. также 
 Список федеральных агентств США
 Вспомогательные агентства при Конгрессе США

Примечания 

Государственное устройство США
 
Административное право США